Збориште — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Збориште — село в общине Брод Республики Сербской.
 Збориште — село в общине Велика-Кладуша Федерации Боснии и Герцеговины.

 Сербия
 Збориште — высочайшая вершина горы Тара.